Gyarmati ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Gyarmati (* 1954), ungarische Schwimmerin
 Anna Gyarmati (* 1993), ungarische Snowboarderin
 Dezső Gyarmati (1927–2013), ungarischer Wasserballspieler und -trainer
 János Gyarmati (1910–1974), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Olga Gyarmati (1924–2013), ungarische Weitspringerin
 Sámuel Gyarmathi (1751–1830), Arzt und Sprachforscher

Siehe auch:
 Gyarmathy